Osoby o tym nazwisku:
 Marian Radzik – polski kompozytor i pianista
 Przemysław Radzik – polski prawnik
 Zuzanna Radzik – polska publicystka, teolożka i działaczka społeczna